Cansado y aburrido es la canción número 14 del álbum Mañanas, también la última del disco, de la banda argentina de hardcore melódico Shaila.

El significado de esta letra tiene un giro emocional y cotidiano sobre los altibajos de las personas. Puede mencionarse que está relacionada con la angustia y la melancolía en momentos difíciles.

Canciones de 2004
Shaila